Świat Wiedzy – encyklopedia wydawana jako tygodnik w 264 częściach od 1996 roku
 Świat Wiedzy – miesięcznik popularnonaukowy ukazujący się od 18 lipca 2011 roku